Aberația (lat. aberratio "îndepărtare, rătăcire") poate avea mai multe sensuri:

 Din punct de vedere fiziologic ea constituie o abatere a unui organ de la tipul normal de formă, de structură și de funcțiune.

 În zoologie aberația reprezintă modificarea intervenită, în cadrul unei specii, la unii indivizi care, în urma actiunii unor conditii de mediu diferite de cele obisnuite, prezintă a abatere de la tipul normal al speciei. Aberața afectează de obicei una sau cîteva proprietăți de mai mică importanță, atingând un număr mic de indivizi și nefixându-se ereditar. Cele mai frecvente sunt aberația de culoare (ex. albinismul, melanismul).

 În fizică:

Aberație optică: deformare a imaginii, obținută cu un sistem optic, care se manifestă prin neclaritatea sau colorarea imaginii și prin necorespondența ei cu obiectul. Apare ca efect al dependenței drumului optic de indicele de refracție și drumul geometric, al dependenței indicelui de refracție de lungimea de undă sau al difracției În sistemele optice moderne, diferitele tipuri de aberație sunt înlăturate după nevoile impuse de destinația acestor sisteme.

Aberație cromatică (cromatism): este o aberație optică care se manifestă prin formarea unui spectru de imagini colorate în locul unei singure imagini, datorită variației indicelui de refracție al materialului lentilei cu lungimea de undă a radiațiilor care compun lumina albă. Aberația cromatică poate fi compensată, într-un domeniu nu prea larg de lungimi de undă, prin utilizarea de lentile compuse din diverse feluri de sticlă și cu raze de curbură convenabil alese. Corectarea aberației cromatice se numește acromatizare. Sinonim cromatism.

Aberație de sfericitate este o aberație optică a oglinzilor și a lentilelor cu suprafețe sferice; se manifestă prin formarea de imagini diferite la razele de lumină provenite de la obiect și apropiate de axul sistemului optic și la razele mai depărtate de ax. Ea poate fi complet eliminată prin combinații de lentile avînd indici de refracție diferiți și grade de dispersie variate.

Aberație geometrică este o aberație ce constă în abaterea de la condiția de stigmatism, datorită faptului că drumurile optice ale diferitelor raze de lumină ce concură la formarea fiecăreui punct al imaginii variază în urma trecerii acestor raze prin diferite zone ale mediului optic.

 În astronomie:
 Aberație a luminii (sau: Aberație stelară sau anuală): reprezintă variația aparentă a poziției unui astru pe bolta cerească, datorită vitezei finite a luminii și mișcării Pămîntului. Se măsoară prin unghiul dintre direcțiile sub care se vede un astru în două momente diferite. Această aberație a permis elaborarea uneia dintre primele metode de determinare a vitezei luminii.